Miejscowości w USA:
 Millerville – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Clay
 Millerville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Millerville (ang. Millerville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas